Иван Александрович Молчанский (1840 — 1882) — офицер Российского императорского флота. Участник гидрографических работ экспедиций подполковника КФШ В. М. Бабкина, лейтенанта Э. В. Майделя, прапорщика КФШ А. С. Стенина. Являлся владельцем золотого прииска на острове Аскольд.

Биография 
Иван Александрович окончил Морской кадетский корпус в чине мичмана в 1857 году, но еще с июня 1856 года был зачислен в команду корвета «Новик» под командованием капитан-лейтенанта Ф. Г. Стааля, на котором в 1857 — 1860 годах в составе 1-го Амурского отряда под общим командованием капитана 1-го ранга Д. И. Кузнецова перешёл с Балтики вокруг мыса Доброй Надежды к устью Амура.

С 1861 года вахтенный начальник на шхуне «Первая» под командованием поручика КФШ Я. Т. Астафьева.

В 1862 году переведён в туже должность на шхуну «Восток» под командованием лейтенанта П. Л. Овсянкина. Участвовал в проводимых исследованиях в заливе Посьета и архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого, проводившихся экспедицией подполковника КФШ В. М. Бабкина. В 1863 году всё также на «Востоке», но уже под командованием капитан-лейтенанта В. И. Рыкова ходил в заливе Де-Кастри с воспитанниками николаевского Мореходного училища.

В 1864 году переведён на шхуну «Сахалин», далее служил на других кораблях Сбирской флотилии и пароходо-корвете «Америка».

В 1870 году в чине лейтенанта получил под командование шхуну «Восток», а с 1872 года командовал различными транспортами Сбирской флотилии.

1878 году произведён в чин капитан-лейтенанта и вновь назначен командовать шхуной «Восток», на которой до 1882 года участвовал в гидрографических работах лейтенанта Э. В. Майделя в северной части Японского моря и Амурском лимане а также был задействован в экспедиции прапорщика КФШ А. С. Стенина, которая официально называлась Отдельная съемка Восточного океана.

Известно, что Иван Александрович скончался в 1882 году, но о причинах смерти, как и о месте смерти или захоронении, сведений нет.

Память 
В память о Иване Александровиче с 1882 года его фамилию носит бухта на западном побережье острова Большой Пелис в заливе Петра Великого. .

Примечания

Литература 
 

Выпускники Морского кадетского корпуса
Исследователи Тихого океана